Старый Бор — название населённых пунктов в России:

 Старый Бор — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Старый Бор — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.